Grabenstraße steht für:
 Grabenstraße (Trier)
 Grabenstraße (Mannheim)

Siehe auch: